Естансија де Гвадалупе има више значења:

 Естансија де Гвадалупе (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Естансија де Гвадалупе (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику